

Geografia 
 Slovacchia
 Dolná Poruba – comune del distretto di Trenčín nella regione di Trenčín
 Horná Poruba – comune del distretto di Ilava nella regione di Trenčín
 Oravská Poruba – comune del distretto di Dolný Kubín nella regione di Žilina
 Poruba – comune del distretto di Prievidza nella regione di Trenčín
 Poruba pod Vihorlatom – comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice
 Ruská Poruba – comune del distretto di Humenné nella regione di Prešov
 Šarišská Poruba – comune del distretto di Prešov nella regione di Prešov
 Veterná Poruba – comune del distretto di Liptovský Mikuláš nella regione di Žilina
 Závažná Poruba – comune del distretto di Liptovský Mikuláš nella regione di Žilina

Pagine correlate 
 Kamenná Poruba